Feldkircher ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Feldkircher (1812–1851), österreichischer Priester und Schriftsteller
 Markus Feldkircher (* 1969), österreichischer Fußballspieler